Ел Томате има више значења:

 Ел Томате (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Томате (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Томате (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Томате (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Томате (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Томате (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Томате, Кампо Муњоз (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Томате (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику